Йиржи Лехтинский (; род. , ) — чешский шахматист, гроссмейстер (1982). Техник.

В чемпионате ЧССР (1986) — 3—4-е места. В составе сборной команды ЧССР участник ряда олимпиад (1974, 1980 и 1986) и чемпионатов Европы (1977 и 1980).

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Поляница-Здруй (1974) — 5-е; Дечин (1977 и 1979) — 3-е и 1—2-е; Вильнюс (1978) — 4—5-е; Галле (1981, декабрь) — 1—2-е; Берлин (1982) — 5—7-е; Албена (1984) — 3—4-е; Прага (1985) — 3—4-е; Кечкемет (1985) — 4—9-е (120 участников); Врнячка-Баня (1987) — 3—4-е; Карвина (1987) — 3-е места.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии